Cabin Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cabin Mountain (Georgia)	
 Cabin Mountain (Custer County, Idaho)	
 Cabin Mountain (Idaho County, Idaho)	
 Cabin Mountain (Montana)	
 Cabin Mountain (Washington)	
 Cabin Mountain (West Virginia)